Clypeoniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giard och Bonnier 1895. Clypeoniscus ingår i familjen Cabiropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Clypeoniscus